Бурдо́н (, , , ; этимология неясна) — многозначный музыкальный термин. Основное значение — непрерывно тянущийся (выдержанный) тон или музыкальный интервал (как правило, квинта или конкорд квинтоктавы), на фоне которого разворачивается мелодия. Термин «бурдон» используют для описания народной и традиционной музыки (разных региональных традиций), а также для описания некоторых феноменов музыки доклассического периода (см., например, фобурдон). В академической музыке классико-романтического периода в значении, близком бурдону, употребляется термин «органный пункт».

В традиционных музыкальных инструментах 
На некоторых струнных (например, на русском гудке и (иногда) гуслях, индийских ситаре и танпуре, европейской колёсной лире) и духовых (например, на волынке и её многочисленных локальных разновидностях) музыкальных инструментах бурдоном называется непрерывно тянущийся звук (на струнных чаще квинта или квинтоктава).

Древнегреческая иконография музыкальных инструментов (авлеты с двойными авлосами) позволяет предполагать, что бурдон существует с глубокой древности. Средневековый теоретик музыки Иероним Моравский (ок. 1275 г.) словом bordunus называл свободные (не укорачиваемые при игре) струны виелы. В XVI веке словом «бурдон» пользовались для обозначения самой нижней или второй снизу струны лютни, а также виолы да гамба. С XVII века бурдоном стали называть низкий органный регистр. Во Франции бурдоном называют самый низкий по тесситуре колокол. Музыкальные инструменты с бурдоном поныне распространены в музыкальном фольклоре многих народов Европы и Азии (например, индийская танпура).

В старинной вокальной музыке 
В Англии со второй половины XIII века бурдоном называли нижний голос многоголосного сочинения, в котором находился cantus firmus (см. также Фобурдон); таким образом, английский «бурдон» можно до некоторой степени считать аналогом (общеевропейского) тенора в смысле «несущего» полифоническую конструкцию голоса (теория Г. Бесселера).

Вокальное многоголосие с бурдоном характерно для новогреческой православной музыки и, вероятно, для её прототипа — средневекового византийского многоголосия (см. Исон). Тот же византийский прототип лёг в основу современных «аутентичных» реконструкций древнерусских православных песнопений, а также реконструкций догригорианских локальных традиций (амвросианской, беневентанской, староримской и др.) церковной монодии католиков.

В теории музыки 
Бурдоном называется склад многоголосия (иначе «бурдонный склад»), который характеризуется выдержанным (как правило, басовым) органным пунктом, на фоне которого развёртывается мелодическая линия. Именно в таком смысле употребляется слово «бурдон» уже в начале XIV века в «Божественной комедии» Данте — на входе в земной рай поэта встречает пение птиц () на непрерывном тянущемся () фоне-шорохе () лесной листвы (Чистилище, XXVIII, 16—18):

Бурдонный склад нельзя отнести к монодии (ибо в фактуре присутствует больше одного голоса), но также нельзя отнести к полифонии (поскольку функция бурдона в многоголосной фактуре не может быть приравнена к мелодической), потому музыковеды обычно говорят, что бурдонный склад занимает промежуточное между монодией и полифонией положение.

Бурдонный склад характерен для устной профессиональной традиции (светской и культовой) многих азиатских народов, причём бурдон может быть как выдержанным (как в индийской традиционной музыке), так и репетитивным (как в инструментальной музыке казахов, киргизов, турок и т. д.). Предположительно бурдонный склад был характерен для византийской церковной музыки и некоторых древнейших традиций средневекового церковного пения католиков. К бурдонному складу относят также мелизматический органум.

Использование 
Композиторы изредка используют бурдон для придания пасторального / архаического / фольклорного колорита. Примеры: Бетховен — симфония № 6 (части III и V); Берлиоз — симфония «Гарольд в Италии», часть III; Барток — «Микрокосмос», кн. 5 «Волынка».

В поп-музыке и рок-музыке конца XX—XXI века вместо академического термина «бурдон» используется транслитерация  — «дроун», отсюда дроун-эмбиент, дроун-метал и др. производные термины.

Примечания

Литература 
 
 Besseler H. Bourdon und Fauxbourdon. Leipzig, 1950
 Hoffmann-Axthelm D. Bourdon // Handwörterbuch der musikalischen Terminologie. Basel, Freiburg i.Br., 1972

Теория музыки
Музыкальные термины